Пиједра Чина има више значења:

 Пиједра Чина (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Чина (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Чина (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику